Lwano ou Luano peut être :
 Lwano ou Luano, cours d’eau de Lubumbashi au Congo-Kinshasa ;
 Aéroport international de Lwano ou de Luano, desservant Lubumbashi ;
 Luano City, projet de développement de quartier près de Lubumbashi ;

 Lwano, quartier de la commune de Kazamba à Kikwit au Congo-Kinshasa.

Voir aussi 
 Loano